Михаил Зурабов: Зурабов, Михаил Николаевич (1868—после 1918) — генерал-майор (1916), начальник Луганского патронного завода.
 Зурабов, Михаил Юрьевич (род. 1953) — российский государственный деятель, дипломат, посол на Украине (2009—2016), министр здравоохранения и социального развития России (2004—2007).